Личный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1990 года проходил с 5 по 7 июля в Киеве на стадионе «Динамо». Единственный раз в течение одного сезона было два чемпионата СССР: личный — в Киеве и командный 10—12 августа в Брянске. Соревнования являлись одним из этапов отбора в сборную СССР на чемпионат Европы, прошедший 27 августа — 1 сентября в югославском Сплите. На протяжении трёх дней были разыграны 35 комплектов медалей.

В программу летнего чемпионата СССР впервые были включены тройной прыжок и метание молота среди женщин. Первыми чемпионками в новых дисциплинах стали Инга Бабакова и Лариса Штырогришная соответственно.

Владимир Иноземцев, который за две недели до чемпионата установил новый рекорд СССР в тройном прыжке (17,90 м), защитил титул чемпиона страны, вновь показав высокий результат — 17,63 м.

20-летняя Елена Елесина выиграла прыжок в высоту, взяв 2,01 м. Этот результат позволил ей занять второе место в списке сильнейших прыгуний в истории страны: выше прыгала только рекордсменка СССР Тамара Быкова (2,05 м).

Андрей Судник четвёртый год подряд стал чемпионом Советского Союза в беге на 800 метров. Наталья Лисовская завоевала седьмой титул на летних чемпионатах страны (третий подряд).

В метании диска среди мужчин первое место занял Сергей Ляхов, став представителем третьего поколения своей семьи, выигравшим чемпионат СССР. Его дед Сергей Ляхов был десятикратным чемпионом СССР в толкании ядра, метании диска и молота (1928—1940), а отец Владимир Ляхов — пятикратным чемпионом в метании диска (1969—1976).

В течение 1990 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 15—16 февраля — зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе (Сочи)
 24—25 февраля — зимний чемпионат СССР по метаниям (Адлер)
 4 марта — чемпионат СССР по кроссу (Ашхабад)
 22 апреля — чемпионат СССР по марафону (Калининград)
 19—20 мая — чемпионат СССР по десятиборью (Сочи)
 26—27 мая — чемпионат СССР по спортивной ходьбе (Москва)
 14—15 июля — чемпионат СССР по семиборью (Брянск)
 26 августа — чемпионат СССР по бегу на 15 км по шоссе (Калуга)
 15 сентября — чемпионат СССР по ходьбе на 20 км среди женщин (Новополоцк)

Призёры

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе 
Зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе прошёл 15—16 февраля в Сочи.

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат СССР по метаниям 
Зимний чемпионат СССР по метаниям прошёл 24—25 февраля в Адлере на стадионе «Трудовые резервы».

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Чемпионат СССР по кроссу 1990 года состоялся 4 марта в Ашхабаде, Туркменская ССР.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по марафону 
Чемпионат СССР по марафону состоялся 22 апреля 1990 года в Калининграде, РСФСР. Старт забегам был дан на Театральной площади, финиш находился на стадионе «Балтика».

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по десятиборью 
Чемпионы страны в мужском десятиборье определились 19—20 мая 1990 года в Сочи на Центральном стадионе. Пять участников чемпионата набрали сумму больше 8000 очков. Победителем национального первенства в третий раз в карьере стал Михаил Медведь.

Мужчины

Чемпионат СССР по спортивной ходьбе 
Чемпионат СССР по спортивной ходьбе состоялся 26—27 мая 1990 года в Москве. Соревнования прошли на Центральном стадионе имени В. И. Ленина и на набережной Москва-реки. Второй год подряд на чемпионате страны Андрей Перлов установил высшее мировое достижение. В 1989 году в Ленинграде он побил рекорд на 50 км, а в этот раз показал лучшее время в истории спортивной ходьбы на более короткой дистанции, 20 км. Новым ориентиром стал результат 1 час 18 минут 20 секунд. Быстрее предыдущего рекорда Евгения Мисюли (1:18.54) прошли также два других призёра, Александр Першин и Франц Костюкевич. Четыре человека показали результаты быстрее 1 часа 19 минут, восемь человек — быстрее 1 часа 20 минут.

В женском заходе на 10 км Надежда Ряшкина финишировала с третьим результатом в истории ходьбы (42.34), уступив 18 секунд рекорду страны.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по семиборью 
Чемпионы страны в женском семиборье определились 14—15 июля 1990 года в Брянске на стадионе «Десна».

Женщины

Чемпионат СССР по бегу на 15 км по шоссе 
Чемпионат СССР по бегу на 15 км по шоссе прошёл 26 августа 1990 года в Калуге, РСФСР. Соревнования прошли в четвёртый раз, и четвёртый год подряд чемпионом среди мужчин стал Виктор Гураль.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по ходьбе на 20 км среди женщин 
Чемпионат СССР по ходьбе на 20 км среди женщин состоялся 15 сентября 1990 года в Новополоцке, Белорусская ССР.

Женщины

См. также 
 Командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1990
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1990
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1990

Литература

Ссылки 
 

Февраль 1990 года
Март 1990 года
Апрель 1990 года
Май 1990 года
Июль 1990 года
Август 1990 года
Сентябрь 1990 года
Спорт на Украине в 1990 году
Спорт в России в 1990 году
1990 год в Туркменистане
Спорт в Белоруссии в 1990 году
Спортивные соревнования в Киеве
Спортивные соревнования в Сочи
Спортивные соревнования в Адлере
Спортивные соревнования в Ашхабаде
Спортивные соревнования в Калининграде
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Брянске
Спорт в Калуге
Новополоцк
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
1990 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты СССР в 1990 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Белоруссии
1990 год в Москве
1990 год в Краснодарском крае
1990 год в Калининградской области
1990 год в Брянской области